Honda Performance Development, Inc (HPD) es una subsidiaria de Honda America el cual se estableció en 1993 en Santa Clarita, California. Es el centro de operaciones de Honda America en cuanto a programas de diseño y desarrollo de chasis y motores para competiciones de motor, actualmente para la IndyCar Series, American Le Mans Series y el Campeonato Mundial de Resistencia.

Sport Prototipos

El 2006 Honda a través de su marca Acura anuncio sus planes de desarrollar un Prototipo de Le Mans para competir en la  American Le Mans Series en la categoría LMP2, el auto llamado Acura ARX-01 fue un desarrollo homologado del chasis Courage con un motor V8 de 3.4 litros de arquitectura similar con el de la Indy Racing League desarrollado por HPD. También fue el primer v8 construido por Honda en los Estados Unidos. En el 2010 Honda saco el nombre de Acura a favor de HPD y su auto fue conocido como HPD ARX-01.

   ARX-01
  ARX-02
  ARX-03

Enlaces externos

 Honda Performance Development official website

Performance Development
Empresas de automovilismo